Margarita de Borbón-Parma (Nimega, 13 de octubre de 1972),  princesa de la Casa Real de Borbón-Parma. Desde 1996 es Condesa de Colorno, título vinculado al Ducado de Parma. Es hermana de Carlos Javier e hija de Carlos Hugo de Borbón-Parma. Su madre es la princesa Irene de los Países Bajos, y ella misma también es princesa de los Países Bajos según lo dispuesto por su tía la exreina Beatriz de los Países Bajos. 

Nació en Nimega, siendo melliza de su hermano Jaime Bernardo. Su madrina de bautismo fue Beatriz de los Países Bajos. A sus nueve años sobrevino el divorcio de sus padres y tuvo que vivir en el Palacio de Soestdijk con sus abuelos maternos, Juliana de los Países Bajos y Bernardo de Lippe-Biesterfeld. Estudió Arquitectura de Interiores en La Haya, y vivió la mayor parte de su juventud en Inglaterra y Francia.

El 2 de septiembre de 1996 acompañó a su padre y a sus hermanos en un evento celebrado en la Basílica de Santa María de la Stecatta, de Parma, donde se encuentran enterrados los Duques reinantes de Parma. En aquel acto fueron reactivadas las antiguas Órdenes de su Casa, las cuales gozan desde entonces del reconocimiento formal de la República de Italia. Con motivo de aquel acontecimiento su padre le otorgó el título de Condesa de Colorno.

En 2001 contrajo matrimonio (el 19 de junio, civil, y el 22 de septiembre, religioso) con el empresario Edwin Karel Willem de Roy van Zuydewijn, quien no gozaba de la confianza de la Familia Real. Dos años más tarde se desató un escándalo relacionado con la compañía de su esposo, supuestamente hostigada por la Familia Real. Margarita entró en una franca lucha contra sus familiares, quienes se distanciaron de ella al punto que no fue invitada a la boda de su primo el príncipe Guillermo Alejandro de los Países Bajos con Máxima Zorreguieta. Después de la separación de Margarita y su primer esposo, las relaciones con su familia mejoraron. 

El 3 de mayo de 2008 casó con Tjalling Siebe Ten Cate, abogado del Banco de los Países Bajos. La pareja tiene dos hijas, Julia Carolina Catharina ten Cate, nacida el 3 de septiembre del mismo año en Ámsterdam; y Paola Cecilia Laurentien ten Cate, nacida el 25 de febrero de 2011 en La Haya. Actualmente se encuentran separados.

Tanto ella como sus hermanos dominan los idiomas inglés, neerlandés y castellano.

Ancestros

Enlaces externos 

 Sitio oficial de la Casa Real de Borbón-Parma
 Reale e Ducale Casa di Borbone Parma

Referencias 

Casa de Borbón-Parma
Nacidos en Nimega